Korup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Korup (Solbjerg Sogn) – en bebyggelse i Solbjerg Sogn, Rebild Kommune
 Korup (Bregnet Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregnet Sogn, Syddjurs Kommune
 Korup (Ravsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ravsted Sogn, Aabenraa Kommune
 Korup (Korup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Korup Sogn, Odense Kommune